Herrschelschule bezeichnet:

 Herschelschule in der Tellkampfstraße, ehemalige Real- und Oberrealschule  in Hannover
 Herschelschule Hannover, Gymnasium in Hannover
 Friedrich-Wilhelm-Herschel-Mittelschule in Nürnberg
 Friedrich-Wilhelm-Herschel-Grundschule in Nürnberg